Гольдфарб — еврейская фамилия (дословно: золотая окраска).

 Гольдфарб (Златоцветов), Авраам Ефимович (1900—1970) — советский военный лётчик и военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Гольдфарб, Александр Давыдович (род. 1947) — советский и американский молекулярный биолог, биохимик и микробиолог, общественный деятель.
 Гольдфарб, Вениамин Иосифович (1941—2019) — советский и российский учёный, доктор технических наук (1986), профессор (1988), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).
 Гольдфарб, Давид Моисеевич (1918—1990) — советский микробиолог.
 Гольдфарб, Лев Семёнович (1910—1960) — советский инженер и учёный.
 Гольдфарб, Наум Ильич (1912—1977) — советский физик.
 Гольдфарб, Татьяна Иосифовна (1914—1964) — советская пианистка.
 Гольдфарб, Яков Лазаревич (1901—1985) — советский химик.